Die Nemzeti Bajnokság 1926/27 war die 24. Spielzeit in der Geschichte der höchsten ungarischen Fußballliga und die erste nach Einführung des Profifußballs. Erstmals durften Mannschaften außerhalb Budapests an der Meisterschaft teilnehmen. Meister wurde zum zehnten Mal Ferencváros Budapest.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Der Letztplatzierte bestritt Relegationsspiele gegen den Abstieg.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 

|}
Dadurch sicherte sich Budai 33 den Klassenerhalt und Bocskay LSz Debrecen stieg auf.

Weblinks 
 Abschlusstabelle auf rsssf.com (englisch)
 Abschlusstabelle auf magyarfutball.hu (ungarisch)

1927
Fußballsaison 1926/27